Hall of Fame Tennis Championships — мужской профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июле в Ньюпорте (США) на открытых травяных кортах, прилегающих к комплексу Международного зала теннисной славы. С 2009 года относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 665 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Турнир в современном виде разыгрывается с 1976 года, однако ещё до этого — в 1881 году — на травяных кортах казино в Ньюпорте прошёл первый Национальный чемпионат США, проходивший там затем ещё 33 года. С 1990 года, с образованием основного тура ATP, ньюпортский приз входит в его календарь как соревнование базовой категории. В связи со временем проведения (сразу после Уимблдонского турнира и одновременно с матчами четвертьфинала Кубка Дэвиса и розыгрышем профессиональной лиги World TeamTennis) только немногие из ведущих теннисистов приезжают в Ньюпорт. Так, и в 2008, и в 2010 году уже второй из посеянных участников находился за пределами 50 первых мест в рейтинге ATP, а последний, восьмой, посеянный участник занимал в рейтинге место, близкое к сотому.

Победители и финалисты
В 1977—2010 годах турнир ни разу не выигрывал теннисист, посеянный на нём под первым номером; этот факт известен как «проклятие казино», в честь казино Ньюпорта, где проходит турнир. «Проклятие» снял американец Джон Изнер, попавший в сетку турнира 2011 года в последний момент. При этом в списке победителей турнира в период «проклятья» были и очень неожиданные персоны: в 2009 году соревнования выиграл Раджив Рам, попавший в основную сетку в качестве «везучего неудачника», то есть проиграв ещё в квалификации и заменив в последний момент выбывшего игрока из основной сетки благодаря благоприятной жеребьёвке.

Одиночные соревнования четыре раза смог выиграть Джон Изнер (в 2011, 2012, 2017 и 2019 годах). Трижды выигрывали Виджай Амритраж (в 1976, 1980 и 1984 годах) и Грег Руседски (в 1993, 2004 и 2005 годах). На счету Амритража ещё две победы в парном разряде, что делает его по общему количеству побед (5 титулов) самым титулованным на турнире, наряду с Джорданом Керром, пять раз побеждавшим в парном разряде, из них трижды — с Джимом Томасом.

Единственным представителем республик бывшего СССР, выигравшим турнир в одиночном разряде, стал в 1997 году представлявший Армению Саргис Саргисян. В парном разряде в 2019 году победил представляющий Украину Сергей Стаховский.

Финалы турнира

Примечания

См. также 
 Virginia Slims of Newport

Ссылки 
 Официальный сайт